Альбін — чоловіче ім'я
 Клодій Альбін — римський імператор
 Альбін Йонсен — шведський співак.

Прізвище 
 Адольф Альбін — румунський шахіст
 Еміліано Альбін — уругвайський футболіст
 Томас Вільяльба Альбін — в. о. президента Уругваю (1865)

Топонім 
 Альбін — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн
 Альбін — містечко у штаті Вайомінг, США.
 Альбін — село в Росії, в Іркутській області

Див. також 
 Альбіна
 Альбіно (значення)
 Альбі
Багатозначні терміни